Термин Евровизија има више значења.

 Песма Евровизије, годишње такмичење које организује Европска радиодифузна унија
 Евровизија (мрежа), телевизијска мрежа која је део Европске радиодифузне уније
 Песма Евровизије: Прича о ватреној саги, филм Вила Ферела из 2020. године
 Евро-Визија (песма), белгијска песма на Песми Евровизије 1980.
 Евровизија (песма групе Mortal Combat)